Contea di Osage o Osage County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Osage (Kansas)
 Contea di Osage (Missouri)
 Contea di Osage (Oklahoma)